Belhi (Saptari)
 Belhi (Sarlahi)
 Belhi (Siraha)

Zobacz też